Литвинский — русская фамилия, образованная от прозвища Литвин.

Происхождение 
Литвинами на Руси называли белорусов, которые до присоединения к  России (конец XVIII века) долгое время жили в составе Литовского, а затем Польско-Литовского княжества.

Известные носители 
 Литвинский, Борис Анатольевич (1923—2010) — основатель научной школы археологии в Таджикистане, доктор исторических наук.
 Литвинский, Виктор (?—?) — польско-российский государственный деятель. Президент (городской голова) Варшавы (1906—1909).
 Литвинский, Пётр Петрович (1927—2009) — живописец, педагог, Заслуженный художник РСФСР, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

См. также 
 Литвинов
 Литвин

Примечания 
 .